Phrometeu foi um periódico anarquista publicado no Brasil nas primeiras décadas do século XX por Arsénio Palácio, tendo como um de seus principais colaboradores Florentino de Carvalho.

Publicações anarquistas em português
Publicações anarquistas do Brasil
Jornais extintos do Brasil